Osoby
 Arthur von Posadowsky-Wehner (1845–1932) – pruski i niemiecki polityk
 Herbert Wehner (1906–1990) – niemiecki polityk
 Joseph Wehner (1895–1918) – amerykański as myśliwski
 Karl Hans Wehner (1919–?) – zbrodniarz nazistowski